Judenstein steht für:
 Judenstein (Gemeinde Rinn), Dorf bei Rinn, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol 

 Jüdischer Friedhof Rheinbischofsheim im Ortenaukreis, mit nur einem einzigen Grabstein